Кубок Англии 2000/01 — 120-й розыгрыш розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Ливерпуль», который обыграл «Арсенал» в финале со счётом 2:1.

Первый раунд 
 На этой стадии к победителям квалификации присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.

Переигровки

Второй раунд

Переигровки

Третий раунд 
 На этой стадии стартуют представители Премьер-лиги и Первого дивизиона.

Переигровки

Четвёртый раунд

Переигровки

Пятый раунд

Переигровки

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 История Кубка Англии

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001